Elbsee ist die Bezeichnung zweier Seen in Deutschland:
Ein Moorsee in Bayern, siehe Elbsee (Aitrang)
Ein Baggersee in Nordrhein-Westfalen, siehe Elbsee (Düsseldorf)